Quabbe steht für:

 Quabbe (Fluss), rechter Nebenfluss der Lippe aus den Beckumer Bergen
 Georg Quabbe (1887–1950), deutscher Rechtsanwalt und Schriftsteller

Siehe auch:
 Quappe